Салман Кхан (, деванагари: सलमान ख़ान) е популярен индийски филмов актьор, който участва в боливудски филми. Той е смятан за една от най-големите суперзвезди на индийската филмова индустрия.

Биография 
Пълното име на Салман Кхан е Абдул Рашид Салим Салман Хан. Той е роден на 27 декември 1965 година в Индаур, Индия. Салман е най-възрастният син на известния индийски филмов сценарист Салим Хан и неговата съпруга Салма. Негова мащеха е Хелен, известна в близкото минало боливудска актриса. Той има двама братя – актьорите Арбаз и Сохайл и две сестри – Алвира и Арпита.

Изключително е известна неговата любовна връзка с актрисата Айшвария Рай. След това актьора има връзка с актрисата Катрина Кайф, след което е сам.

Филмография

Външни препратки 

 
 Официален сайт 

Индийски актьори и актриси